«Естественный свет» () — венгерский художественный фильм 2021 года режиссёра Денеша Надя по роману венгерского писателя из Словакии Пала Завады. Его действие происходит во время Второй мировой войны. Картина получила «Серебряного медведя» на 71-м Берлинском кинофестивале.

Сюжет 
Действие фильма происходит весной 1943 года. Группа венгерских военных ведёт борьбу с лесными партизанами в оккупированной части России. Литературной основой сценария стал роман Пала Завады.

В ролях 
В съёмках участвовали только непрофессиональные актёры. Солдат играют люди, набранные в сельской местности в Венгрии, крестьян — латыши.

 Ференц Сабо — Шеметка.

Восприятие 
«Естественный свет» стал одним из главных открытий 71-го Берлинского кинофестиваля: картина получила «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.

Примечания 

Фильмы Венгрии